El término pestaña hace referencia a varios artículos:

 pestaña, pelo unido al párpado cuya función es proteger los ojos;
 pestaña, submenú dentro de un software informático;
 Ángel Pestaña, anarcosindicalista;
 El señor Pestaña, tira cómica mexicana creada en 1927.